Пуерто де Сигала има више значења:

 Пуерто де Сигала (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пуерто де Сигала, Ел Пуертиљо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику